МБА — женский баскетбольный клуб из города Москвы. С сезона 2015/2016 впервые играет в Премьер-лиге чемпионата России по баскетболу среди женщин.

История 
Клуб основан 17 мая 2013 года под названием ПБК «МБА». Полное название: Профессиональный Баскетбольный Клуб «Московская Баскетбольная Ассоциация». ПБК «МБА» стал правопреемником баскетбольного клуба Молодежная Баскетбольная Ассоциация (МБА), который впервые выступил в сезоне 2011/12.

Концепция клуба: Игроками ПБК «МБА» являются только выпускники либо учащиеся спортивных школ города Москвы.

Достижения 
Чемпионат России
  Бронзовый призёр (2): 2020/2021, 2021/2022Кубок России
  Серебряный призёр: 2022/2023

Текущий состав

Главные тренеры 
 Александр Дирацуян (2013—)

Ссылки 

 Официальный сайт клуба

Примечания 

Баскетбольные клубы, основанные в 2013 году
Женские баскетбольные клубы России
Баскетбольные клубы Москвы